Adriatico – mare del mar Mediterraneo
 – incrociatore ausiliario della Regia Marina
 Stadio Adriatico – stadio della città di Pescara
 Castellammare Adriatico – zona di Pescara
 Adriatico – libro di Raffaele Nigro del 1998